Wilhelm von Breitschwert  ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Breitschwert (Richter) (1797–1864), württembergischer Richter und Landtagsabgeordneter
 Wilhelm von Breitschwert (Zeichner) (1828–1875), württembergischer Zeichner